Pennington ist der Name folgender Orte:

in Südafrika:
 Pennington (Südafrika)

im Vereinigten Königreich:
 Pennington (Cumbria)
 Pennington (Hampshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Pennington (Alabama), Stadt (Town) im Choctaw County, Alabama
 Pennington (Arkansas), Ort im Jackson County, Arkansas
 Pennington (Georgia), gemeindefreies Gebiet im Morgan County, Georgia
 Pennington (Kalifornien), Ort im Sutter County, Kalifornien
 Pennington (Minnesota), Ort im Beltrami County, Minnesota
 Pennington (New Jersey), Borough im Mercer County, New Jersey
 Pennington (New Mexico), Ort, New Mexico im Union County
 Pennington (Pennsylvania), Ort im Huntington County, Pennsylvania
 Pennington (Texas), gemeindefreies Gebiet im Houston und Trinity County, Texas
 Pennington (Wisconsin), gemeindefreies Gebiet im Price County, Wisconsin
 Pennington Chapel (Tennessee)
 Pennington Gap (Virginia)
 Pennington Point (Illinois)

Pennington ist der Name folgender Verwaltungseinheiten:
 Pennington County (Minnesota)
 Pennington County (South Dakota)

Pennington ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Pennington (1916–1961), britischer Sprinter

 Basil Pennington (1931–2005), US-amerikanischer römisch-katholischer Theologe, Trappist, Abt und geistlicher Autor
 C. M. Pennington-Richards (1911–2005), britischer Kameramann und Filmregisseur
 Chad Pennington (* 1976), US-amerikanischer Footballspieler
 Edmund Pennington (1848–1926), amerikanischer Eisenbahnmanager
 Edward Joel Pennington (1858–1911), US-amerikanischer Konstrukteur, Erfinder, Schausteller und Hochstapler

 Hugh Pennington (* 1938), Bakteriologe
 Isaac Pennington (1745–1817), britischer Mediziner und Professor

 Jesse Pennington (1883–1970), englischer Fußballspieler
 Joan Pennington (* 1960), US-amerikanische Schwimmerin
 John L. Pennington (1821–1900), US-amerikanischer Politiker
 Kenneth Pennington (* 1941), US-amerikanischer Kanonist und Professor an der CUA
 Kewpie Pennington (1896–1953), Major League Baseball Pitcher
 Mary Engle Pennington (1872–1952), US-amerikanische Chemikerin und Bakteriologin
 Michael Pennington (* 1943), britischer Schauspieler, Theaterregisseur und Schriftsteller
 William Pennington (1796–1862), US-amerikanischer Politiker
 William George Pennington, australischer Politiker
 William S. Pennington (1757–1826), US-amerikanischer Politiker
 Tygert Burton Pennington (* 1965), amerikanischer Fernsehmoderator, Model und Zimmermann

Pennington in der Fahrzeugbranche:

 Pennington (britische Fahrzeugmarke), ehemalige britische Fahrzeugmarke
 Pennington (US-amerikanische Fahrzeugmarke), ehemalige US-amerikanische Fahrzeugmarke
 Racine Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Kane-Pennington
 Pennington (1895), Motorrad, Erfindung von Edward Joel Pennington
 Pennington Autocar, Pkw-Modell
 Pennington Raft Victoria, Pkw-Modell
 Kane-Pennington Victoria, Pkw-Modell